Piramida je lahko:

 piramida, geometrijsko telo 
 piramide v gradbeništvu
 najslavnejše so piramide v Gizi 
 Piramida, televizijska oddaja
 Piramida, grič nad Mariborom
Piramida, Ponzijeva piramida (bolj znana kot Ponzijeva shema)